Петро́вский проспе́кт — проспект в историческом районе Мокруши Петроградского административного района Санкт-Петербурга (Петроградская сторона), главная магистраль Петровского острова. Проходит от реки Ждановки до Петровской площади. Западнее площади, расположенной на пересечении с улицей Савиной, Петровский проспект переходит в Петровскую косу. Соединён мостом Красного Курсанта со Ждановской набережной.

История 
Во второй половине XVIII века на Петровском острове был обустроен парк с регулярной планировкой. Две основные аллеи, одна вдоль острова, другая — поперёк, сходились к большой круглой площади, в центре которой стоял деревянный дворец. Продольная аллея продолжалась дорогой, шедшей вдоль всего острова.

В 1836 году дорога получила название Воскобели́льная улица по расположенному на ней «казенному восковому белильному заводу».

Современное название — Петровский проспект — известно с 1849 года. Оно дано по Петровскому острову. Одно время в состав Петровского проспекта входили улица Савиной и Петровская коса.

Застройка 

 № 1 — жилой дом (2002)
 № 1, литера КЛ, — завод минеральных красок братьев Ивана и Николая Ждановых (не позднее 1840-х гг.)
 № 1а — туалет (1897)
 № 2 — комплекс из четырех апарт-отелей (2018)
 № 3 — жилой дом (до 1917)
 № 5 — жилой дом (2017)
 № 7 — промышленный комплекс
 № 9, литера А, — конторское здание пивоваренного завода «Бавария» (первая четверть XIX века)
 № 9, литера Н, — солодовня пивоваренного завода «Бавария» (архитектор Л. А. Серк) 
 № 10 — детский сад № 77 (1937)
 № 11, корпус 2, — жилой дом (2021)
 № 11, корпус 3, — жилой дом (2022)
 № 12 — детский сад № 96 (1936)
 № 13 — комплекс Дома ветеранов сцены
 № 14 — жилой дом (2007)
 № 16 — центр художественной гимнастики «Жемчужина» (2009)
 № 18/7 — жилой дом (1928)
 № 20 — комплекс построек товарищества канатной фабрики И. Гота: 
 дом 20, литера В — «Производственный корпус», 1898 г., архитектор Фёдор Нагель;
 дом 20, литеры Р, Я — «Канатный корпус со складом», 1900 г., архитектор Г. Г. фон Голи;
 дом 20, литера Ж — «Склад», 1872—1873 гг., архитектор Р. Б. Бернгард;
 дом 20, литера И1 — «Смоляной корпус», 1857 г., архитектор Р. Б. Бернгард;
 № 20, корпус 1, — административное здание (1957)
 № 20, корпус 2, — жилой дом (1960)
 № 20, корпус 3, — особняк В. И. Гота. Деревянный дом на высоком каменном подвале, был построен в 1882—1883 годах по проекту архитекторов А. А. Рихтера и В. И. Шауба. После революции, когда фабрику со всеми постройками национализировали, дом бывших владельцев отдали под коммунальное жильё, в него заселили 70 человек. В 2019 прошёл капитальный ремонт здания, в ходе которого заменили кровлю, установили стеклопакетные окна, восстановили фасады. На тот момент в особняке оставалось 26 жильцов. Весной 2020 года коммунальные квартиры расселили 
 № 20, корпус 4, — котельная (2022)
 № 20, корпус 5, — жилой дом (до 1917)
 № 20, корпус 7, — жилой дом (до 1917)
 № 20, корпус 8, — жилой дом (до 1917)
 № 22 — административное здание (1927)
 № 22, корпус 2, — жилой дом (2021—2022)
 № 24, корпус 1, — жилой дом (2019)
 № 24, корпус 2, — жилой дом (2019)
 № 24, корпус 3, — жилой дом (2018)
 № 24, корпус 4, — детский сад (2019)
 № 26 — комплекс завода «Алмаз»
 № 26, корпус 2, — жилой дом (2022)

Пересечения 
С востока на запад (по увеличению нумерации домов) Петровский проспект пересекают следующие улицы:
 Ремесленная улица — пересечение;
 Петровская площадь — Петровский проспект примыкает к ней вместе с улицей Савиной и Петровской косой.

Транспорт 
Ближайшая к Петровскому проспекту станция метро — «Спортивная» (около 650 м по прямой от начала проспекта). До станции «Чкаловская» около 900 м по прямой от начала проспекта, до «Крестовского острова» около 1100 м по прямой от конца проспекта. Указанные станции расположены на 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии.

На участке Петровского проспекта от Ремесленной улицы до улицы Савиной действует троллейбусное (маршрут № 7) и автобусное движение (маршруты № 14 и 227).

В 1933—1946 годах по участку Петровского проспекта от Ремесленной улицы до Петровской площади проходила трамвайная линия.

См. также 
 Петровская улица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Петровский проспект в Энциклопедии Санкт-Петербурга
 

Петровский остров (Санкт-Петербург)